Hans Dahl – pittore norvegese, nato nel 1849
Hans Dahl – calciatore norvegese, nato nel 1900